Chi la fa l'aspetti è un proverbio della lingua italiana, ripreso in vari titoli.

Cinema
 Chi la fa l'aspetti – cortometraggio animato del 1940 diretto da Friz Freleng

Teatro 
 Chi la fa l'aspetta (Chi la fa l'aspetta o sia la burla vendicata nel contraccambio fra i chiassetti del Carneval) – commedia di Carlo Goldoni del 1765

Televisione 
 Chi la fa l'aspetti – episodio di Yakky Doodle.
 Chi la fa l'aspetti – episodio de I Puffi.
 Chi la fa l'aspetti – episodio di Yoghi, salsa e merende.
 Chi la fa l'aspetti – episodio de Le Superchicche.
 Chi la fa l'aspetti – episodio de Le tenebrose avventure di Billy e Mandy.
 Chi la fa l'aspetti – episodio della seconda stagione di Blue Water High.
 Chi la fa l'aspetti (Forever Plaid) – episodio della seconda stagione di Zack e Cody al Grand Hotel.
 Chi la fa l'aspetti (Too Much Pressure) – episodio della terza stagione di Raven.
 Chi la fa l'aspetti (What Goes Around Comes Around) – episodio della terza stagione di Sex and the City.
 Chi la fa l'aspetti (Iznogoud) – serie televisiva.
 La stangata - Chi la fa l'aspetti! – programma televisivo.